

Коптогай — село, Байганинський район, Актюбинська область
 Коптогай — село, Курмангазинський район, Атирауська область
 Коптогай — село, Уїльський район, Актюбинська область
 Коптогай — село, Хромтауський район, Актюбинська область

Див. також 
 Коптогайський сільський округ